województwo brzeskokujawskie
 województwo brzeskolitewskie
 województwo brzeskie (1793)